Waltersberg oder Waltersberge ist der Name oder Namensbestandteil von

Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Waltersberg (Rhön) (673,7 m), bei Föhlritz, Wartburgkreis, Thüringen
 Waltersberg bzw. Hennberg (560 m), nahe Allerheiligen im Mühlkreis, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Waltersberg (Pfälzerwald) (558,0 m), nördlich von Ramberg (Pfalz), Pfälzerwald, Landkreis Südliche Weinstraße
 Waltersberg (Murrhardter Wald) (bis ca. 480 m), Sporn des Murrhardter Waldes über Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, trägt den Weiler Waltersberg der Stadt Murrhardt
 Waltersberg (Gershasen) (ca. 440 m), westlich von Gershasen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Waltersberg (Neuenhain) (ca. 310 m), bei Neuenhain, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Binnendüne Waltersberge (Weinberg; 69,3 m), Naturschutz- und FFH-Gebiet in Storkow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Ortschaften:
 Waltersberg (Deining), Ortsteil der Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Waltersberg (Grünsfeld), Ortsteil der Gemeinde Grünsfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Waltersberg (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Waltersberg (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Waltersberg (Murrhardt), Weiler der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Waltersberg (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Waltersberg (Spatzenhausen), Ortsteil der Gemeinde Spatzenhausen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Waltersberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Waltersberg, historischer deutscher Name der Gemeinde Vauthiermont in der Region Franche-Comté in Frankreich